Glabro puo' riferirsi a:

Glabro – privo di peli;
Glabro – un vulcano sottomarino del mar Tirreno;